Küçük (türkisch für „klein“; auch „jung“ bzw. unter Geschwistern: „jünger“) ist ein türkischer Familienname, analog dem deutschen Familiennamen Klein.

Namensträger 
 Erhan Küçük (* 1981), türkischer Fußballspieler
 Esra Küçük (* 1983), deutsch-türkische Sozialwissenschaftlerin
 Fazıl Küçük (1906–1984), zyprischer Politiker, Vizepräsident der Republik Zypern
 İlhan Küçük (* 1985), bulgarischer Politiker, MdEP
 İrsen Küçük (1940–2019), türkischer Politiker und Ministerpräsident der Türkischen Republik Nordzypern (2010–2013)
 Mustafa Kemal Küçük (* 1994), türkischer Fußballspieler
 Veli Küçük (* 1944), türkischer Brigadegeneral
 Yalçın Küçük (* 1938), türkischer Publizist

Sonstiges 

 Küçük Kovboy, italienisch-türkischer Italowestern aus dem Jahr 1973

Familienname
Türkischer Personenname